Кувано:
 Кувано (уезд) — уезд в префектуре Миэ.

Персоналии 
 Кувано, Митико — японская актриса.
  (род. 1957) — японский артист телевидения.
  (род. 1964) — японский скрипач, композитор и аранжировщик.